Porta NOT, en lògica digital, porta lògica que implementa la negació lògica.
 Telescopi Òptic Nòrdic, telescopi astronòmic localitzat a l'Observatori de Roque de los Muchachos, a les Illes Canàries.